Orde (religió), institut de vida consagrada, religiós, on tots els seus membres emeten vots solemnes
 Orde militar, associació de caràcter cristià format per personal de caràcter religiós l'objectiu dels quals era la defensa armada dels interessos de la cristiandat, combinant alhora, mètodes militars i religiosos.
 Ordre (biologia), la unitat sistemàtica entre la classe i la família.

Vegeu també 
 Especial:Cerca per prefix/Orde